Метил може да се отнася за:

 Метил – понятие от химията
 Чернодробен метил